Con Rovigo si può indicare:

Geografia 
 Rovigo, comune italiano, capoluogo dell'omonima provincia
 Rovigo, città algerina oggi denominata Buqara
 Rovigo, torrente italiano

Sport 
 Rovigo, squadra di rugby della città italiana
 Rovigo, squadra calcistica della città italiana
 Rovigo, squadra di baseball della città italiana
 Rovigo, squadra di hockey su prato della città italiana